Występy w europejskich pucharach szwajcarskiego klubu piłkarskiego FC Zürich.

Wykaz spotkań pucharowych

1963–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

FC Zürich
Szwajcarskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach